Bondo bezeichnet:
 Bondo District in Kenia
Städte, Gemeinden:
 Bondo (Kenia), Stadt im Distrikt Bondo, Kenia
 Bondo (Angola), Kommune von Angola
 Bondo (Kongo), eine Stadt im Norden der Demokratischen Republik Kongo
Gemeindeteile:
 Bondo GR, ehemalige Gemeinde im Bezirk Maloja, Kanton Graubünden
 Bondo (Trentino), Ort und ehemalige Gemeinde in der Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol, Italien

Bondo ist der Familienname folgender Personen:
 Joshua Bondo (* 1978), botswanischer Fußballschiedsrichter
 Marcelle Bouele Bondo (* 1993), kongolesische Leichtathletin